Экскаватор гидравлический — () выемочно — погрузочная машина, с гидравлическим приводом всех элементов рабочего оборудования.

Характеристики гидравлических экскаваторов 
 вместимость ковша — до 5,0 м³
 глубина черпания ниже уровня установки — до 5 м (прямая лопата)
 длина планируемого участка — до 14 м
 высота черпания — до 22 м
 радиус черпания — до 22 м
 высота выгрузки — до 17 м
 радиус выгрузки — до 20 м
 радиус хвостовой части — до 10 м
 усилие внедрения ковша — до 4000 кН
 усилие выламывания на зубьях — до 1600 кН
 мощность приводного двигателя насосов — до 2700 кВт
 рабочее давление в гидросистеме — до 32 МПа
 число основных насосов — до 8
 подача насосов — до 8000 л/мин
 мощность электродвигателей: поворота — до 800 кВт, хода — до 400 кВт
 скорость движения — до 0,8 км/ч
 клиренс ходовой тележки — до 1,05 м
 давление на грунт — до 0,32 МПа
 продолжительность рабочего цикла — до 37 с
 рабочая масса — до 900 т

Применение гидравлических экскаваторов 
 разработка полезных ископаемых и пород вскрыши
 погрузка горной массы в транспортные средства или самоходный дробильный агрегат на уровне или выше своей установки
 большие земляные работы в промышленном строительстве

Рабочие инструменты гидравлических экскаваторов 
 ковш
 стрела
 рукоять
 гидравлические цилиндры подъема — опускания стрелы
 угловая тяга
 тяга ковша
 поворотная платформа

Классификация гидравлических экскаваторов 
 гидравлическая прямая лопата
 гидравлическая обратная лопата

Экскаваторы
Подъёмные механизмы